San Sebastiano  steht für:

 Sebastian (Heiliger) (ital.)

sowie
 San Sebastiano Curone,  Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria
 San Sebastiano da Po, Gemeinde in der italienischen Provinz Turin
 San Sebastiano al Vesuvio,  Gemeinde in der italienischen Provinz Neapel
 San Sebastiano di Folgaria, Fraktion der Gemeinde Folgaria

 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Sebastianskirche
 zahlreiche Klöster, siehe Sebastianskloster

Siehe auch:
 San Sebastián (Begriffsklärung)
 Sebastiano